Die Kunming Open 2016 war ein Tennisturnier, das vom 25. April bis 1. Mai 2016 in Anning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Anning (Kunming)